Nations Cup kan syfta på:

 Africa Cup of Nations – en fotbollsturneringen i Afrika, se Afrikanska mästerskapet i fotboll för herrar
  Africa Women Cup of Nations – en fotbollsturneringen i Afrika, se Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer
 FEI Nations Cup – ett nationsmästerskap i banhoppning
 Nations Cup (snooker) – en lagtävling i snooker
 Nations Cup – del av en årlig bilsportsfestival, se Race of Champions
 UEFA European Nations Cup – ett tidigare namn för en fotbollsturnering numera officiellt UEFA European Football Championship, se europamästerskapet i fotboll